Cette page contient les pages d'homonymie de Aliyah, Alya ou Alyah.

Prénom

Aliyah

Alya

Autres 
Aliyah peut désigner :
 Aliyah, Alya ou Alyah, l'acte d'immigration en Terre d'Israël (Eretz Israël, en hébreu) par un Juif ;
 Aliyah (1994-), une catcheuse (lutteuse professionnelle) canadienne.